Cummins ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Cummins (* 1993), englischer Fußballspieler
 Albert B. Cummins (1850–1926), US-amerikanischer Politiker
 Anna Cummins (* 1980), US-amerikanische Ruderin
 Bernie Cummins (1900–1986), US-amerikanischer Musiker und Bigband-Leader
 Christopher C. Cummins (* 1966), US-amerikanischer Chemiker
 Conor Cummins (* 1986), Motorradrennfahrer von der Isle of Man
 Diane Cummins (* 1974), kanadische Mittelstreckenläuferin
 Edward Cummins (1886–1926), US-amerikanischer Golfer
 Fiona Cummins, britische Schriftstellerin
 George Baker Cummins (1904–2007), US-amerikanischer Mykologe
 George David Cummins (1822–1876), US-amerikanischer Bischof
 Jeanine Cummins, amerikanische Schriftstellerin

 John D. Cummins (1791–1849), US-amerikanischer Politiker
 John Stephen Cummins (* 1928), Altbischof von Oakland
 Larry Cummins (1889–1954), irischer Langstreckenläufer
 Martin Cummins (* 1969), kanadischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Maurice Cummins (* 1953), irischer Politiker
 Peggy Cummins (1925–2017), britische Schauspielerin

Sonstiges:
 Cummins (Unternehmen), US-amerikanischer Motorenhersteller
 Cummins (South Australia), Ort in Australien

im NRHP gelistete Objekte:
 Cummins Block Building, in Lincoln, Kansas, ID-Nr. 00000268
 Cummins Creek Bridge, in Round Top, Texas, ID-Nr. 75001975
 Cummins Memorial Church, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 79003215
 Cummins School, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 86000014
 Cummins Station, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 83004233

Siehe auch:
 Cummings